Odo může být:

 Odo Pařížský († 898) – západofranský král v letech 888–898
 Svatý Odo z Cluny (asi 878–942 – druhý opat benediktinského opatství Cluny
 Odo z Bayeux (1037–1097) – biskup z Bayeux, hrabě z Kentu
 Odo z Deuil (1110–1162) –  francouzský kronikář
 Odo ze Saint-Amandu (kolem 1110 – 1180) –  8. velmistr řádu templářů
 Odo ze Châteauroux (kolem 1190 – 1273) –  francouzský kardinál, teolog a filosof
 Odo Burgundský (1231–1266) –  hrabě z Nevers, Auxerre a Tonnerre
 Odo Casel (1886–1948) –  německý teolog
 Odo (Star Trek) –  fiktivní postava v televizním sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 papež Urban II., vlastním jménem Odo de Lagery
 papež Martin V., vlastním jménem Odo z Colonny
 Petr Odo Macháček (* 15. února 1968) – český divadelní režisér, dramatik a překladatel

Rozcestníky - jméno